На этой странице приведены вожди туркоманской федерации Кара-Коюнлу.

В 1468 году Кара-Коюнлу было окончательно завоевано Ак-Коюнлу и прекратило своё существование.

Литература 
 Сычёв, Николай. Книга династий. — : АСТ: Восток-Запад, 2006.

 
Кара-Коюнлу